2 miejscowości w Polsce: 
 Wiewiórczyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo 
 Wiewiórczyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask